Voici la liste des planètes mineures numérotées de 52001 à 53000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

52001-52100

52101-52200

52201-52300

52301-52400

52401-52500

52501-52600

52601-52700

52701-52800

52801-52900

52901-53000 

52001-53000

vi:(52290) 1990 SF